Reversion– film del 2008 diretto da Mia Trachinger
 Reversion– film del 2012 diretto da Giancarlo Ng
 Reversion– film del 2015 diretto da Jose Nestor Marquez